La ligne 10 est une ancienne ligne du tramway de Namur de la Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV) qui reliait Namur à Huy entre  et .

Histoire 
La ligne est mise en service en traction vapeur le  entre Andenne et Thon-Samson (nouvelle section, ), l'exploitation est confiée à la Chemins de Fer du Nord (CN).

Le , la ligne est prolongée d'Andenne à Huy (nouvelle section, ).

Le , l'exploitation est reprise par la Société anonyme Mosane, puis l'année suivante, le , la ligne est prolongée depuis Thon-Samson jusqu'à la gare de Jambes (nouvelle section, ).

Années  : prolongement de la gare de Jambes à la gare de Namur par l'avenue du Bourgmestre Jean Materne à Jambes () et les boulevards de ceinture (boulevard Isabelle Brunell, avenue Comte de Smet de Nayer et boulevard Cauchy) ().

 : suppression du trafic voyageurs.

Exploitation

Horaires 
Tableaux : 534/537 (1931)

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Lignes de tramway de la SNCV

Ligne du tramway de Namur
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Liège
Ligne de tramway de la SNCV dans la province de Namur